

Населені пункти 
 Тритузне — село у Солонянському районі
 Тритузне (Кам'янське) — колишнє козацьке село, зараз північно-західний район міста Кам'янське

Див. також 
 Тритузна — притока Сури